Torre Guevara – edificio storico della Basilicata, a Potenza
 Torre Guevara – edificio storico della Campania, a Ischia
 Torre Guevara – edificio rurale della Puglia, residenza di caccia di epoca borbonica, a Orsara di Puglia